Бекхаус () — английская фамилия. Известные носители:

 Бекхаус, Джеймс (1794—1869) — британско-австралийский ботаник.
 Бекхаус, Джеймс (младший) (1825—1890) — британский ботаник, геолог и археолог.
  (1917—2013) — австралийская писательница, сценарист и драматург.